Fosfor oksid se može odnositi na:

 Fosfor pentoksid (fosfor(V) oksid, fosforni anhidrid), P2O5
 Fosfor trioksid (fosfor(III) oksid, fosfor anhidrid), P2O3
 Nekoliko drugih, ređih oksida fosfora, uključujući P4O7, P4O8, P4O9, PO i P2O6
 Fosfor monoksid
 Difosfor tetroksid